Desa Caringin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Caringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,97, long 107,02), 
 Desa Caringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,78, long 106,77), 
 Desa Caringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,71, long 106,83), 
 Desa Caringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,25, long 106,43), 
 Desa Caringin (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Caringin (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,14, long 108,05), 

Robotskapade Indonesienförgreningar